Pluggable Authentication Modules w informatyce – mechanizm uwierzytelniania
 Poliakrylamid – tworzywo sztuczne 
 Polish Archaeology in the Mediterranean – periodyk
 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (działający pod nazwą Pomorska Akademia Medyczna w latach 1948-2010)
 Modulacja amplitudy impulsów (ang. Pulse-Amplitude Modulation) w telekomunikacji – technika kodowania sygnałów
 Payload Assist Module – człon rakietowy zasilany paliwem stałym, używany w rakietach Delta i na promach kosmicznych